«Наши последние дни» — австралийская мелодрама режиссёра Джиллиан Армстронг.

Сюжет 
Викки возвращается в дом своей старшей сестры Бет в Австралии после романа в Италии. Бет, у которой есть дочь-подросток, вступила в фиктивный брак с Френчманом, и её сомнительные методы вызывают трения в семье, оттеняемые ленью и беззаботностью Викки.

В ролях 
 Лиза Хэрроу — Бет
 Бруно Ганц — Джи Пи
 Керри Фокс — Викки
 Миранда Отто — Энни
 Лекс Маринос — Анджело

Награды и номинации 
 1992 — премия «AFI Award» в категории «Лучшая актриса» (Лиза Хэрроу) и 10 прочих номинаций.
 1992 — номинация на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (Джиллиан Армстронг).
 1993 — номинация на премию «Film Critics Circle of Australia Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» (Миранда Отто).

Примечания 

Фильмы-мелодрамы Австралии
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Австралии
Фильмы Австралии 1992 года